fluorek chromu(II), , CAS 10049-10-2
 fluorek chromu(III), , CAS 7788-97-8
 fluorek chromu(IV), , CAS 10049-11-3
 fluorek chromu(V), , CAS 14884-42-5
 fluorek chromu(VI), , CAS 13843-28-2

Bibliografia